Jutrzenka bezeichnet:

 Jutrzenka (Adelsgeschlecht), kaschubischen Adelsgeschlechts aus Hinterpommern
 Jutrzenka (Borzytuchom), Ortsteil der Gemeinde Borzytuchom im Kreis Bytów der Woiwodschaft Pommern

Jutrzenka ist der Familienname folgender Personen:

 Antoni Jutrzenka-Trzebiatowski (1938–2015), polnischer Biologe, Botaniker, Professor an der Universität Ermland-Masuren, Senator von 1989 bis 1991.
 Carl Jakob von Jutrzenka-Morgenstern (1745–1789), preußischer Offizier und Ritter des Ordens Pour le Mérite
 Christoph Wilhelm von Jutrzenka († nach 1788), Bürgermeister in Pitschen, Ratsherr in Grottkau
 Ferdinand von Jutrzenka-Morgenstern (1873–1958), preußischer Chemiker, Stifter der Dr. von Morgenstern Schulen – siehe Ferdinand von Morgenstern
 Karin von Jutrzenka Trzebiatowski (* 1939), Malerin und Illustratorin
 Krzysztof Jutrzenka (* 1974), polnischer Fußballspieler

Sonstiges:

 Jutrzenka Holding, ehemaliger Name des polnischen Nahrungsmittelherstellers Colian